Флаг муниципального образования «Вышневоло́цкий городской округ» Тверской области Российской Федерации является символом общественно-исторического и административного статуса района.

Флаг утверждён 5 апреля 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1077.

Описание 
«Флаг района представляет собой голубое полотнище с соотношением сторон 2:3, на котором воспроизведены фигуры герба района в жёлтом, белом, чёрном, сером и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле золотая императорская корона, покоящаяся на горностаевом покрове, над пониженным серебряным поясом, верхний край которого отчасти перекрыт выходящими по сторонам зелёными, окаймлёнными серебром, холмами».

Символика

Примечания

См. также 

Флаги с изображением корон